

Patronymie
 Eberhard Rodt (1895-1979) est un Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Franz Konrad von Rodt (1706-1775) est un cardinal allemand.

Toponymie
 Taben-Rodt est une municipalité du Verbandsgemeinde Saarburg, dans l'arrondissement de Trèves-Sarrebourg en Allemagne.
 Rodt est un village de la commune belge de Saint-Vith.